David Rodman, slovenski hokejist, * 10. september 1983, Rodine.

Rodman je profesionalno kariero začel v sezoni 2000/01 v klubu Kranjska Gora, v sezonah 2001/02 in 2002/03 je igral za klub Val d'Or Foreurs v ligi QMJHL, v sezoni 2003/04 za EHC Linz v avstrijski ligi, med sezonama 2004/05 in 2006/07 ter v sezoni 2008/09 za Acroni Jesenice, v sezonah 2007/08, 2009/10 in 2010/11 za Vienna Capitals, v sezoni 2011/12 pa za IK Oskarshamn v švedski 2. ligi. V sezoni 2012/13 je bil član kluba Bietigheim Steelers v nemški drugi ligi, v začetku sezone 2013/14 pa se je vrnil v Oskarshamn. Sredi januarja 2015 je prestopil v EBEL klub Graz 99ers, pred sezono 2015/16 pa v nemškega drugoligaša Dresdner Eislöwen. V sezonah 2004/05, 2005/06 in 2008/09 je z Jesenicami osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. 

Za slovensko reprezentanco je nastopil na desetih svetovnih prvenstvih, od tega petih v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel tri podaje.

Tudi njegov starejši brat Marcel je hokejist, pogosto sta igrala skupaj v napadalni liniji, tako v klubih kot reprezentanci.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 7
| 1
| 8
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 17
| 11
| 11
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 9
| 2
| 11
| +12
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 4
| 0
| 4
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Val d'Or Foreurs
| QMJHL
| 01/02
|
| 36
| 12
| 13
| 25
| -1
| 16
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| -6
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 4
| 4
| 4
| 8
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Val d'Or Foreurs
| QMJHL
| 02/03
|
| 65
| 26
| 44
| 70
| +10
| 79
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| -5
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Linz
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 51
| 1
| 2
| 3
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 26
| 4
| 10
| 14
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 11
| 14
| 25
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 2
| 2
| 4
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 8
| 14
| 22
|
| 96
|
| 6
| 2
| 5
| 7
| -1
| 10
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 21
| 13
| 31
| 44
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 56
| 29
| 35
| 64
| +22
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 45
| 18
| 28
| 46
| +12
| 42
|
| 7
| 2
| 6
| 8
| +1
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 59
| 27
| 30
| 57
| +17
| 125
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 1
| 3
| 5
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 52
| 22
| 36
| 58
|
| 50
|
| 12
| 5
| 7
| 12
|
| 14
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 41
| 14
| 26
| 40
|
| 105
|
| 10
| 5
| 8
| 13
|
| 43
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 51
| 14
| 21
| 35
|
| 68
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bietigheim Steelers
| Nemška 2. liga
| 12/13
|
| 29
| 12
| 33
| 45
|
| 12
|
| 14
| 5
| 12
| 17
|
| 8
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 4
| 2
| 6
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 2. liga
| 13/14
|
| 35
| 9
| 15
| 24
| +3
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 718
| bgcolor="#7FFF00" | 272
| bgcolor="#7FFF00" | 397
| bgcolor="#7FFF00" | 669
| bgcolor="#7FFF00" | +88
| bgcolor="#7FFF00" | 993
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 99
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti Val d'Or Foreurs
Hokejisti EHC Black Wings Linz
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti IK Oskarshamn
Hokejisti Bietigheim Steelers
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Dresdner Eislöwen